Berenlul (Persoonlijke Standaard Uitrusting), slaapzak M52 van de Nederlandse landmacht, opgerold in een helft van een zogeheten puptent die over de ransel (met aangehangen pukkel) wordt vastgemaakt met kruisriemen
Berenlul (BMW), bijnaam voor de cilindrische achterlichten van oude BMW-motorfietsen
Frikandel

Zie ook
Persoonlijke Standaard Uitrusting
Lijst van termen onder motorrijders A-B-C (subkop Berenlul)